— японская фамилия. Известные носители:
 Яманэ, Маи (род. 1958) — японская певица.
 Яманэ, Мики (род. 1993) — японский футболист.
 Яманэ, Митиру (род. 1963) — японский композитор для видеоигр и пианистка.